Ла Манзана има више значења:

 Ла Манзана (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Манзана (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Манзана, Ехидо ел Ринкон де лос Пирулес (Сан Фелипе дел Прогресо), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Манзана (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Манзана, Амплијасион Буенависта и Оливо (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Манзана (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Манзана (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Манзана (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику